Jernved kan henvise til flere stednavne:
 Jernved (Esbjerg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Esbjerg Kommune
 Jernved (Slesvig), på tysk Dänischer Wohld, en egn i Sydslesvig.